Stauklappe steht für:
 die bewegliche Absperrvorrichtung eines Wehrs, der Schütz (Wasserbau)
 der Luftmengenmesser bei einem speziellen Einspritzsystem für Ottomotoren, der L-Jetronic